Outcast (englisch Ausgestoßener) steht für:

 Outcast (Album), Musikalbum aus dem Jahr 1997 der deutschen Band Kreator
 Outcast (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1999
 Outcast (Comic), Comic-Reihe von Robert Kirkman seit 2014
 Outcast (Fernsehserie), Fernsehserie basierend auf den Comics seit 2016
 Outcast (1990), amerikanischer Spielfilm von Roman Buchok aus dem Jahr 1990 
 Outcast (2010), britisch-irischer Spielfilm von Colm McCarthy aus dem Jahr 2010 
 Outcast, Originaltitel des kanadisch-chinesisch-amerikanisch-französischen Spielfilms Outcast – Die letzten Tempelritter von Nick Powell  aus dem Jahr 2014 

Sonstiges:
 OutKast, ein US-amerikanisches Hip-Hop-Duo 
 Outcasts, eine Mini-Science-Fiction-Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 Outcast Islands, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis